Мирослав Фричер (; 27 сентября 1959, Опава, Чехословакия — 27 апреля 2021, Кобержице,Чехия) — чехословацкий хоккеист и тренер, выступавший на позиции правого нападающего. Воспитанник ХК «Витковице». Известен по выступлениям за клуб НХЛ «Торонто Мейпл Лифс».

Биография 
Мирослав Фричер является воспитанником ХК «Витковице», его отец — известный хоккейный тренер Яромир Фричер. С 1977 по 1981 год играл за команду в чемпионате Чехословакии. С 1978 по 1981 год играл за сборную Чехословакии. В 1979 году стал серебряным призёром чемпионата мира, в 1981 году завоевал бронзу. В 1981 году Фричер помог своему родному «Витковице» впервые в истории стать чемпионом Чехословакии. После этого он сбежал в Северную Америку. На протяжении 8 сезонов выступал в НХЛ за «Квебек Нордикс», «Торонто Мейпл Лифс», «Детройт Ред Уингз», «Эдмонтон Ойлерз». В 1989 году вернулся в Европу, провёл ещё 4 сезона в Германии и Италии.

По завершении карьеры хоккеиста стал тренером. Тренировал чешские клубы «Гавиржов», «Витковице», польский «Санок», работал с итальянскими и французскими командами. С 10 февраля 2018 года занимал должность главного тренера клуба «Орли Зноймо».

14 октября 2009 года ему провели пересадку печени, в мае 2018 года — почки.

Достижения

Командные 
 Чемпион Чехословакии 1981

 Чемпион Италии 1999

 Чемпион Польши 2014

 Серебряный призёр чемпионата мира 1979

 Серебряный призёр чемпионата Европы среди юниоров 1977

 Серебряный призёр молодёжного чемпионата мира 1979

 Бронзовый призёр чемпионата мира 1981

 Бронзовый призёр чемпионата Италии 1997

Личные 
 Участник Матча всех звёзд НХЛ 1985 (первый чех, игравший в матчах всех звёзд)

Статистика 
 Чемпионат Чехословакии — 156 игр, 159 очков (98+61)
 НХЛ — 432 игры, 341 очко (150+191)
 АХЛ — 11 игр, 14 очков (9+5)
 Сборная Чехословакии — 55 игр, 14 шайб
 Чемпионат Германии — 44 игры, 58 очков (22+36)
 Чемпионат Италии — 23 игры, 36 очков (19+17)
 Альпенлига — 18 игр, 33 очка (9+24)
 Всего за карьеру — 739 игр, 321 шайба

Примечания

Ссылки 
 Статья в Toronto Sun
 Статистика на hockeydb.com
 Профиль на официальном сайте НХЛ
 Статистика на hockey-reference.com
 Мирослав Фричер на сайте hhof.com

Умершие в Моравскосилезском крае
Хоккеисты Чехословакии
Хоккейные нападающие
Игроки сборной Чехословакии по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1980 года
Хоккеисты НХЛ
Игроки ХК «Витковице Стил»
Игроки «Квебек Нордикс»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Игроки «Эдмонтон Ойлерз»
Игроки ХК «Фрайбург»
Игроки ХК «Валь-Пустерия»
Хоккейные тренеры Чехии
Тренеры ХК «Валь-Пустерия»
Тренеры ХК «Мерано»
Тренеры ХК «Риттен Спорт»
Тренеры ХК «Кортина»
Тренеры ХК «Фасса»
Тренеры ХК «Санок»
Тренеры ХК «Морзин-Авориаз»
Тренеры ХК «Орли Зноймо»
Беглецы из Чехословакии